Буты́рки (устар.) — небольшое селение, отделённое от большого населенного пункта полем или лесом; выселки; часть селения, несколько домов на отшибе.
Топоним Бутырки часто встречается в европейской части России (например, в XIX веке в Московской губернии было 6 деревень с таким названием).

В. И. Даль отмечает, что так назывались, в частности, подгородные слободы в Москве и Рязани.

Географические названия 
 Архангельская область
 Бутырки — деревня в Приморском районе.
 Бутырки — деревня в Холмогорском районе.

 Астраханская область
 Бутырки — хутор в Ахтубинском районе.

 Белгородская область
 Бутырки — село в Валуйском районе.

 Владимирская область
 Бутырки — деревня в Александровском районе.

 Волгоградская область
 Бутырки — село в Жирновском районе.

 Воронежская область
 Бутырки — село в Репьёвском районе.

 Ивановская область
 Бутырки — деревня в Родниковском районе.

 Иркутская область
 Бутырки — посёлок в Иркутском районе, Большереченское муниципальное образование.
 Бутырки — деревня в Иркутском районе, Оёкское муниципальное образование.

 Калужская область
 Бутырки — деревня в Барятинском районе.
 Бутырки — деревня в Козельском районе.
 Бутырки — деревня в Малоярославецком районе.
 Бутырки — деревня в Ферзиковском районе.

 Кировская область
 Бутырки — деревня в Оричевском районе.

 Костромская область
 Бутырки — деревня в Павинском районе.

 Курская область
 Бутырки — деревня в Черемисиновском районе.

 Липецкая область
 Бутырки — село в Грязинском районе.
 Бутырки — село в Задонском районе.
 Бутырки — деревня в Становлянском районе.
 Бутырки — деревня в Чаплыгинском районе.

 Ленинградская область
 Бутырки — деревня в Бокситогорском районе.

 Московская область
 Бутырки — деревня в Истринском районе.
 Бутырки — деревня в Клинском районе.
 Бутырки — деревня в Можайском районе.
 Бутырки — деревня в Чеховском районе.

 Новгородская область
 Бутырки — деревня в Боровичском районе.

 Орловская область
 Бутырки — деревня в Знаменском районе.

 Пензенская область
 Бутырки — деревня в Вадинском районе.
 Бутырки — деревня в Лопатинском районе.
 Бутырки — деревня в Пензенском районе.

 Псковская область
 Бутырки — деревня в черте города Пскова.
 Бутырки — деревня в Карамышевской волости Псковского района.

 Рязанская область
 Бутырки — деревня в Михайловском районе.
 Бутырки — деревня в Старожиловском районе.
 Бутырки — район города Рязани.

 Самарская область
 Бутырки — деревня в Сызранском районе.

 Саратовская область
 Бутырки — село в Лысогорском районе.

 Свердловская область
 Бутырки — деревня в Камышловском районе.

 Смоленская область
 Бутырки — деревня в Рославльском районе.

 Тамбовская область
 Бутырки — деревня в Моршанском районе.

 Тверская область
 Бутырки — деревня в Селижаровском районе.

 Тульская область
 Бутырки — деревня в Арсеньевском районе.
 Бутырки — деревня в Белёвском районе.
 Бутырки — деревня в Воловском районе.
 Бутырки — деревня в Каменском районе.
 Бутырки — деревня в Ленинском районе.
 Бутырки — деревня в Суворовском районе.
 Бутырки — село в Узловском районе.

 Тюменская область
 Бутырки — деревня в Ишимском районе.

 Ульяновская область
 Бутырки — деревня в Вешкаймском районе.
 Бутырки — упразднённый посёлок в 1920 году, ныне микрорайон «Бутырки» Ленинского района Ульяновска.

 Челябинская область
 Бутырки — деревня в Чебаркульском районе.

 Ярославская область
 Бутырки — деревня в Любимском районе.
 Бутырки — посёлок в Ярославле.

Примечания

См. также 
 Малые Бутырки
 Большие Бутырки
 Бутырская улица
 Бутырьки
 Бутырская тюрьма